John Steele (homme politique) américain.
 John Steele est un parachutiste américain, connu pour avoir atterri sur le toit de l'église de Sainte-Mère-Église dans la nuit du 5 au .
 John Steele est un neurologue, né au Canada le  à Toronto et naturalisé Américain en 1997. Il a participé à l'identification de la paralysie supranucléaire progressive (PSP) avec deux autres de ses confrères, le Pr. J. Clifford Richardson et le Pr. . De par sa formation à la médecine tropicale, il a mené de nombreuses études sur le syndrome de Guam qu'il a mis au jour et qui est une forme particulière de PSP.
 John Steele est un personnage de Marvel Comics.